Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 545 dans le monde.

 Route régionale 545 en Finlande 
 Route nationale 545 en France